Název Kundratický potok má více vodních toků:

 Kundratický potok (přítok Olešky) – pravostranný přítok Olešky v okrese Semily
 Kundratický potok (přítok Podkrušnohorského přivaděče) – levostranný přítok Podkrušnohorského přivaděče v okresech Most a Chomutov
 Kundratický potok (přítok Úhlavky) – pravostranný přítok Úhlavky v okrese Tachov